Suja (Šuja), község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Zsolnai járásban
 Suja (Шуя), város Oroszországban, az Ivanovói terület Sujai járásának székhelye
 Suja (Шуя), település Oroszországban, Karéliában, az Onyegamelléki járásban